Янисъя́рви () — узловая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 320,3 км линии Маткаселькя — Суоярви и нулевом километре линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
  
Станция территориально расположена в посёлке при станции Янисъярви Харлуского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия. К станции примыкают три однопутных перегона: два в нечётном направлении: Янисъярви — Леппясюрья (22,1 км) и Янисъярви — Ляскеля (16,5 км) и один в чётном направлении: Янисъярви — Маткаселькя (24,8 км).
Станция находится на линии Маткаселькя — Суоярви с полуавтоблокировкой, которую обеспечивает пост ЭЦ, находящийся в отдельном от вокзала здании. Также станция является первой на линии к Лодейному Полю с электрожезловой системой.По состоянию на 2019 год вокзал и зал ожидания закрыты, билетная касса не работает. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда.

В связи с тем, что в праздничные дни в 2019 году до Суоярви пускали "Ласточку", на станции, поверх старой островной платформы, была установлена 30-метровая деревянная платформа, которая теперь служит для пущенного в декабре 2019 года поезда № 160 сообщением Москва — Петрозаводск — Москва. Впрочем все пассажирские поезда, следующие по станции, посадку / высадку пассажиров осуществляют именно на островной платформе, а боковая платформа использовалась финнами до расширения станции и, до августа 2014 года на боковую платформу подавался межобластной вагон сообщением Лодейное Поле — Питкяранта — Янисъярви — Питкяранта — Лодейное Поле. Однако именно на ней (и только на ней) установлен новый пассажирский павильон, а также информационная табличка с названием станции. Боковая платформа оканчивается переходом в высокую багажную финскую платформу, в настоящее время (2019 год) практически разрушенную.

Со 2 декабря 2019 года по станции запущен новый пассажирский поезд Москва — Петрозаводск, который следует через Тверь, Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, Суоярви.

История 
  
Станция Jänisjärvi, как и весь участок Маткаселькя — Лоймола, была открыта 15 декабря 1920 года. Основной задачей было соединить железной дорогой восточные приграничные с СССР земли с центральной Финляндией. Участок Лоймола — Суоярви был открыт только 1 января 1923 года. А конечный пункт —  станция Найстенъярви — 16 октября 1927 года.  При строительстве линии на Лоймолу была также спроектирована станция Хямекоски для нужд одноимённых заводов. И летом 1919 года было принято решение о строительстве ответвления к Хямекоски и далее к бумажной фабрике Леппякоски в Харлу. Вот для этого и понадобилась узловая станция Янисъярви, хотя поначалу в районе станции не было значительных поселений. Стрелка на юг была организована в 200 метрах от чётной горловины Jänisjärvi. В течение короткого периода в 1920-х годах станция Янисъярви административно подчинялась станции Маткаселькя.

Здание вокзала, спроектированное финским архитектором Ярлом Викингом Унгерном (), было завершено в 1921 году и перестроено в 1942 году. В 1924 году был построен подъездной путь широкой колеи к порту на озере Янисъярви.

До 1972 года ветка Янисъярви — Олонец — Мегрега была тупиковой. Но в 1972 году был построен мост через реку Свирь, после чего линия стала в транзитной, будучи продлённой до Лодейного Поля.

Полезная длина путей финской станции Jänisjärvi составляла стандартные 700 метров, а стрелка на Лодейное Поле была в 200 метрах от чётной горловины Jänisjärvi. Поэтому было решено удлинить пути станции Янисъярви. Для этого потребовалось расширить вдвое старый финский путепровод возле чётной горловины. После реконструкции полезная длина путей станции Янисъярви увеличилась до полутора километров.

Семафоры на линии Янисъярви — Олонец 
Протяжённость линии Янисъярви — Лодейное Поле составляет 219 км. Участок Янисъярви — Олонец уникален тем, что является одним из немногих в России, где до сих пор действует семафорно-жезловая система.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год по станции проходят поезда: № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург, а также № 160 сообщением Москва — Петрозаводск — Москва.

Ссылки 
 Паспорт станции Янисъярви на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Янисъярви на railwayz.info
 Паспорт станции Янисъярви на сайте РЖД.
 Паспорт станции Янисъярви на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Суоярви I.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Янисъярви на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Примечания

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1920 году
Питкярантский район
Железнодорожные станции по алфавиту